Томашівська сільська рада — адміністративно-територіальні одиниці в Україні та Білорусі

Томашівська сільська рада — , Берестейський район

Томашівська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Томашівська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Томашівська сільська рада — Сумська область, Недригайлівський район
 Томашівська сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Томашівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Томашівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район